Сиверский:

 Сиверский — посёлок городского типа в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Сиверский — военный аэродром в Гатчинском районе Ленинградской области, расположенный в поселке Сиверский.
 Сиверская (станция) — железнодорожная станция.
Фамилия:
 Сиверская, Любовь Стефановна (1925—2020) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1973).

См. также 
 Сиверс